Desa Baderan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Baderan (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 111,45), Jawa Timur, 
 Desa Baderan (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 113,67), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar